al-Ikhwān (‚die Brüder‘) steht für

 al-Ikhwān (Zeitschrift), siehe unter Sayyid Shaykh al-Hadi
 Ichwān, wahhabitische Bewegung in Saudi-Arabien